Panurge est l'un des personnages de François Rabelais, ami du géant Pantagruel. Il a donné son à :
 Panurge, opéra français de Jules Massenet (1910-1912) ;
 Panurge, film français de Michel Bernheim (1932).
Panurge est le nom vernaculaire donné aux mouches du genre Panurgus

Voir aussi